Красноярский троллейбус — система троллейбусного транспорта города Красноярска. Эксплуатация открыта 5 ноября 1959 года. Строительство троллейбусной линии в Красноярске началось 16 июня 1956 года.

Официальная организация 

Эксплуатацию троллейбусной сети осуществляет Управление МП «Городской транспорт». Адрес предприятия: 660093, улица Вавилова, 2.
 Троллейбусные депо г. Красноярска:
 Троллейбусное депо №1, ул. Березина, 1 — обслуживаются маршруты № 5, 6, 7, 15 (ранее также маршруты № 2, 8, 9, 9а, 10, 11, 11а, 12, 14, 17, 21).
 Троллейбусное депо №2, Телевизорный пер., 3 — обслуживаются маршруты № 4, 5, 13, 15 (ранее также маршруты № 1, 3, 5, 6, 16, 18, 19, 22)(временно не работает, маршруты обслуживает троллейбусное депо №1).

История 
В 1959 году было построено троллейбусное депо № 1,  и 5 ноября 1959 года было пущено движение по двум троллейбусным маршрутам:

№ 1 Железнодорожный вокзал — пр-т Сталина — ул. Просвещения (Старобазарная площадь, ныне площадь Мира) протяжённостью 4,3 км;

№ 2 Железнодорожный вокзал — пр-т Сталина — Аэропорт протяжённостью 7,1 км.

Первоначально троллейбусы ходили по проспекту им. Сталина (ныне проспект Мира).
В 1960 году был открыт маршрут № 3 «Красная площадь — Комсомольский городок», в 1962 году троллейбусы объединили Комсомольский и Студенческий городки, немного позже вагоны пошли по четвёртому маршруту до кирпичного завода на улице Калинина. Работали вагоны МТБ-82Д.

В 1970 году троллейбус соединил Свободный проспект с новыми микрорайонами Зелёной Рощи. С 1960-х годов в Красноярске стали эксплуатироваться ЗиУ-5, в первой половине 1970-х — троллейбусы ЗиУ-682Б, позднее ЗиУ-10 (ЗиУ-683), последующие модификации.

В 1980 году в Октябрьском районе было введено в эксплуатацию троллейбусное депо № 2 на сто пятьдесят машин. Маршруты начали продлевать до Северо-Западного района.

В 1986 году троллейбус впервые был пущен на правый берег Красноярска, до площади Котельникова, где находится Сибирский аэрокосмический университет. За всё время работы этого направления по нему ходил только один маршрут № 12, схема движения которого претерпевала неоднократные изменения.

В 1994 году, после демонтажа трамвайной инфраструктуры на участке до театра оперы и балета, взамен были анонсированы запуски троллейбусных маршрутов, соединяющих, через Коммунальный мост, левый и правый берег. Сначала, 3 ноября 1994 года был пущен маршрут № 16 от Предмостной площади до ЖД Вокзала, а затем № 17 от ХМЗ до Автовокзала.

В 1998? году маршрут №12 был закрыт, до демонтажа сети на правом берегу в 2010 году и в 2014 году на Октябрьском мосту попыток перезапуска маршрута не было. 

В 2003 году маршрут 3 "БСМП - Спортзал" был сокращён до конечной остановки "Железнодорожный вокзал". 

1 июня 2007 г. троллейбусный маршрут № 2 «Ж.Д Вокзал — Междугородный автовокзал» закрыт (в связи с очень большим кол-вом дублирующего тр-та)

Также в период между 2007 и 2008 годами были отменены такие маршруты как: 3 "БСМП - Ж.Д. Вокзал", 15 "Госуниверситет - Ж.Д. Вокзал", 16 "Ж.Д. Вокзал - ХМЗ", 17 "Автовокзал - ХМЗ".

В 2008 году с 1 июля по 1 декабря маршрут 6 "Ветлужанка — Ж.Д. Вокзал" временно продлевался через центр до улицы Сурикова.

1 января 2010 г. троллейбусный маршрут № 6 «Ж.Д Вокзал — Ветлужанка» закрыт (в связи с нерентабельностью)

1 января 2011 г. троллейбусный маршрут № 11а «Междугородный автовокзал — Спортзал» (маршрут продолжает работать только в будние дни).

10 февраля 2012 году был открыт маршрут № 15 «БСМП — Спортзал» (ранее существовавший маршрут № 3 со следованием по ул. Копылова вместо Свободного проспекта).

1 января 2013 г. троллейбусный маршрут № 8 «Студгородок — Северный» был сокращён до конечной остановки "Железнодорожный вокзал".

По данным на конец июня 2014 года в Красноярске осталось 147,5 км контактной сети, количество транспортных единиц — 77 троллейбусов (https://web.archive.org/web/20140502193434/http://www.mpget.ru/route/program/).

2 августа 2013 г. во второй половине дня троллейбусный маршрут № 5 «Ж.Д Вокзал — пр. Свободный — Студгородок» закрыт (в связи с обрушением подпорной стены на путепроводе над Свободным проспектом  и обесточиванием контактной сети).

3 августа 2013 г. введён троллейбусный маршрут № 5 «Ж.Д Вокзал — ул. Копылова - Студгородок».

25 мая 2015 г. троллейбусный маршрут № 5 «Ж.Д Вокзал — ул. Копылова — Студгородок» закрыт (в связи с низким пассажиропотоком)

1 января 2016 г. троллейбусный маршрут № 11 «Междугородный автовокзал — КрАЗ»  закрыт (в связи с нерентабельностью)

1 января 2016 г. троллейбусный маршрут № 11а «Междугородный автовокзал — Спортзал»  закрыт (в связи с нерентабельностью)

В марте 2016 года проведён демонтаж контактной сети на коммунальном мосту, а также части прилегающих к нему участков.

В 2017 году троллейбусный маршрут № 5 «Ж.Д Вокзал — ул. Копылова — Студгородок» возобновил работу.

В августе 2018 года, в связи с ремонтом дороги демонтирована контактная сеть в районе ул. Копылова, а также троллейбусный маршрут №15 "БСМП - Спортзал" был временно приостановлен

В январе 2020 года, контактная сеть на ул. Копылова была восстановлена.

С 01 января 2020 года троллейбусный маршрут №8 "Ж.Д. Вокзал — Северный" был сокращен до конечной остановки "Междугородный автовокзал".

С марта 2020 по апрель 2020 восстановлена контактная сеть в районе жилмассива "Ветлужанка" и Красноярского алюминиевого завода для запуска магистрального маршрута № 15 "Микрорайон "Ветлужанка" — ОАО "Русал"

Летом 2020 года смонтирована контактная сеть по улице Шумяцкого и Светлогорской улице до конечной остановки "ст. Красноярск-Северный".

С 01 сентября 2020 года запущены два магистральных троллейбусных маршрута: №5 Студгородок — ст. Красноярск-Северный(путём объединения схем маршрутов № 5 и 8 с продлением до ст. Красноярск-Северный) и №15 5-й микрорайон (мкрн. "Ветлужанка") - ОАО "РУСАЛ".

18 декабря 2020 года троллейбусный маршрут 15 продлили до конечной остановки "Сельхозкомплекс" в микрорайоне "Ветлужанка".

С 19 апреля 2021 года запущен новый троллейбусный маршрут №6 Железнодорожный вокзал — улица Матросова — Предмостная площадь. Маршрут следует через Коммунальный мост и правый берег на автономном ходу. Для этого по программе БКАД были приобретены 24 троллейбуса модели ВМЗ-5298.01 "Авангард".

4 сентября 2021 года маршрут №6 был продлён по ул. Семафорной до ул. Судостроительной, где делает разворот на Ярыгинском проезде и едет далее по ул. Семафорной. По идее администрации города, таким способом троллейбусный маршрут №6 (Ж/Д Вокзал - Судостроительная улица - Микрорайон "Утиный плёс") заменил автобусный маршрут №36 (Ж/Д Больница - ЛДК).

C 11 февраля 2023 года возвращено движение к Сибирскому Федеральному Университету продлённым маршрутом №5 до конечной остановки "Эко-парк "Гремячая грива".

Маршрутная сеть 
Протяжённость сети троллейбуса – 133,9 км. По состоянию на апрель 2021 года в городе на линии выходит 109 троллейбусов, которые обслуживают 6 маршрутов.

Действующие маршруты 
 4.   Железнодорожный вокзал — Северо-Западный район (кольцевой)
Путь следования: улица братьев Абалаковых — Красная площадь — улица Робеспьера — улица Маерчака — улица Калинина — улица Тотмина —  Высотная улица — Свободный проспект  — улица Маерчака — улица Профсоюзов — улица братьев Абалаковых (интервал движения в рабочие дни 8-32 мин., в выходные дни 9-40 мин.)

 5.  "Эко-парк "Гремячая грива" — станция «Красноярск-Северный»
Путь следования:  Сибирский Федеральный Университет — проспект Свободный — улица Маерчака — Красная площадь — улица Карла Маркса (обратно по улице Ленина) —  улица Ефима Белинского — ул. Партизана Железняка —  Краснодарская ул. — Комсомольский проспект — ул. 9 Мая (интервал движения в рабочие дни 11-18 мин., в выходные дни 23-27 мин.)

 6. Студенческий городок — Микрорайон «Утиный плёс» (кольцевой)

Путь следования: улица Киренского  — Улица Копылова — Красная площадь — улица Карла Маркса — улица Вейнбаума — Коммунальный мост — Предмостная площадь — улица Матросова — Семафорная улица — Судостроительная улица — Семафорная улица — улица Матросова — Предмостная площадь — Коммунальный мост — улица Вейнбаума — улица Сурикова — улица Ленина — улица Копылова — улица Киренского
 7. Железнодорожный вокзал — Спортзал
Путь следования: улица братьев Абалаковых — Красная площадь — улица Карла Маркса (обратно улица Ленина) — улица Ефима Белинского — улица Партизана Железняка — проспект Металлургов — улица Тельмана —  Новгородская улица (интервал движения 18-81 мин.)

 13.  Железнодорожный вокзал — Северо-Западный район (кольцевой)
Путь следования: улица братьев Абалаковых — Красная площадь — улица Робеспьера — улица Копылова — улица Михаила Годенко — Высотная улица — улица Тотмина — улица Калинина — улица Маерчака — улица Профсоюзов — улица братьев Абалаковых (интервал движения в рабочие дни 8-32 мин., в выходные дни 10-40 мин.)

  15.  Сельхозкомплекс — ОАО «РУСАЛ»

Путь следования: улица Чернышёва — улица Гусарова — улица Мирошниченко — улица Елены Стасовой — Высотная улица — улица Михаила Годенко — улица Копылова — улица Профсоюзов (обратно ул. Робеспьера) — улица Карла Маркса (обратно улица Ленина) — улица Белинского — улица Партизана Железняка — проспект Металлургов — улица Тельмана — проспект Металлургов — улица Пограничников (интервал движения в рабочие дни 7-21 мин., в выходные дни 11-28 мин.)

Закрытые маршруты 
 № 1. Студгородок — Аэропорт
Путь следования: ул. Киренского — ул. Профсоюзов (обратно ул. Робеспьера) — Красная площадь — ул. Маркса (обратно ул. Ленина) — ул. Белинского — ул. Партизана Железняка  — ул. Аэровокзальная
 № 1. Студгородок — 10-й микрорайон
Путь следования: ул. Киренского — ул. Профсоюзов (обратно ул. Робеспьера) — Красная площадь — ул. Маркса (обратно ул. Ленина) — ул. Белинского — ул. Партизана Железняка  — ул. Краснодарская — ул. Воронова
 № 2. Железнодорожный вокзал — Автовокзал «Северный»
Путь следования: Красная площадь — ул. Маркса (обратно ул. Ленина) — ул. Ефима Белинского — ул. Партизана Железняка —  Аэровокзальная улица.

(Изначально, в 1960 - 80х годах маршрут назывался "Железнодорожный вокзал — Аэропорт"; на месте автовокзала в те времена находился аэропорт "Красноярск", маршрут следовал по Игарской улице).

 № 3. Красная площадь — Комсомольский городок
Путь следования: Красная площадь — ул. Робеспьера — ул. Маерчака — Свободный проспект — Лесопарковая улица — БСМП — ул. Забобонова — ул. Курчатова — Высотная улица — пр. Свободный — ул. Маерчака — ул. Робеспьера
 № 3. Красная площадь — БСМП
Путь следования: Красная площадь — ул. Робеспьера — ул. Маерчака — Свободный проспект — Лесопарковая улица — БСМП — ул. Забобонова — ул. Курчатова — Высотная улица — пр. Свободный — ул. Маерчака — ул. Робеспьера
 № 3. Речной вокзал — БСМП
Путь следования: ул. Парижской Коммуны — ул. Ленина (обратно ул. Карла Маркса) — ул. Робеспьера (обратно ул. Профсоюзов — Красная площадь) — ул. Маерчака — пр. Свободный (ул. Лесопарковая — БСМП — ул. Забобонова — ул. Курчатова)
 № 3. Спортзал — БСМП
Путь следования: ул. Новгородская — ул. Тельмана — ул. Партизана Железняка — ул. Белинского — ул. Соревнований (Игарская) — ул. Сурикова — пр. Мира — ул. Робеспьера (обратно ул. Профсоюзов — Красная площадь) — ул. Маерчака — пр. Свободный (ул. Лесопарковая — БСМП — ул. Забобонова — ул. Крупской — ул. Высотная).
 № 3. Железнодорожный вокзал — БСМП
Путь следования: Красная площадь — ул. Робеспьера — ул. Маерчака — пр.Свободный — ул. Лесопарковая — БСМП — ул. Забобонова — ул. Крупской — ул. Высотная — пр. Свободный — ул. Маерчака — ул. Профсоюзов

 № 4. Красная площадь — Кирпичный завод
Путь следования: Красная площадь — улица Робеспьера — улица Маерчака
 № 4. Железнодорожный вокзал — Северо-Западный район
Путь следования: Красная площадь — улица Робеспьера — улица Маерчака — улица Калинина

 № 6. Северо-Западный район — Железнодорожный вокзал
Путь следования: ул. Тотмина — ул. Высотная — пр. Свободный — ул. Маерчака — ул. Профсоюзов (обратно ул. Робеспьера) — Красная площадь — ул. Братьев Абалаковых
 № 6. Северо-Западный район — Аэропорт
Путь следования: ул. Тотмина — ул. Высотная — пр. Свободный — ул. Маерчака — ул. Профсоюзов (обратно ул. Робеспьера) — ул. Карла Маркса (обратно ул. Ленина) — ул. Белинского — ул. Партизана Железняка  — ул. Аэровокзальная
 № 6. Ветлужанка — Аэропорт
Путь следования: ул. Мирошниченко — ул. Гусарова — ул. Высотная — пр. Свободный — ул. Маерчака — ул. Профсоюзов — ул. Карла Маркса (обратно ул. Ленина) — ул. Белинского — ул. Партизана Железняка  — ул. Аэровокзальная
 № 6. Ветлужанка — Речной Вокзал
Путь следования: ул. Мирошниченко — ул. Гусарова — ул. Высотная — пр. Свободный — ул. Маерчака — ул. Профсоюзов — ул. Карла Маркса (обратно ул. Ленина) — ул. Парижской Коммуны
 № 6. Ветлужанка — ХМЗ
Путь следования: ул. Мирошниченко — ул. Гусарова — ул. Высотная — пр. Свободный — ул. Маерчака — ул. Профсоюзов — Красная площадь - ул. Маркса (обратно ул. Ленина) — ул. Вейнбаума — Коммунальный мост — Предмостная площадь — ул. Матросова
 № 6. Ветлужанка — ул.Сурикова
Путь следования: ул. Мирошниченко — ул. Гусарова — ул. Высотная —  Свободный проспект — ул. Маерчака — ул. Профсоюзов — ул. Карла Маркса (обратно ул. Ленина) — ул. Сурикова
 № 6. Ветлужанка — Железнодорожный вокзал (закрыт с 01.01.2010 г. в связи с нерентабельностью)
Путь следования: ул. Мирошниченко — ул. Гусарова — Высотная улица — Свободный проспект — ул. Маерчака — ул. Профсоюзов — Железнодорожный вокзал

 № 8. Студгородок — Речной вокзал
Путь следования: ул. Киренского — ул. Копылова — ул. Профсоюзов (обратно ул. Робеспьера) — Красная площадь — ул. Маркса (обратно ул. Ленина) — ул. Парижской Коммуны
 № 8. Северо-Западный район — Речной вокзал
Путь следования: ул. Тотмина —  Высотная улица —  Октябрьский проспект — ул. Копылова — ул. Профсоюзов (обратно ул. Робеспьера) — Красная площадь — ул. Маркса (обратно ул. Ленина) — ул. Парижской Коммуны
 № 8. БСМП — Оперный Театр
Путь следования: ул. Забобонова — ул. Крупской — ул. Высотная —  Свободный проспект — ул. Маерчака — ул. Профсоюзов — Красная площадь — ул. К.Маркса — ул. Вейнбаума — ул. Бограда — ул. Перенсона — ул. К.Маркса — ул. Сурикова — ул. Ленина — ул. Робеспьера  — ул. Маерчака — Свободный проспект — Лесопарковая улица
 № 8. Северо-Западный район — Железнодорожный вокзал
Путь следования: ул. Тотмина — ул. Высотная — пр. Свободный — ул. Маерчака — ул. Профсоюзов (обратно ул. Робеспьера) — ул. Братьев Абалаковых
 № 8. Студгородок — Северный (экспериментальный)
Путь следования: ул. Киренского — ул. Копылова — ул. Профсоюзов — Красная площадь — ул. Робеспьера — пр.Мира — ул.Сурикова - ул. Игарская — ул. Партизана Железняка — ул. Краснодарская — Комсомольский проспект — ул. 9 Мая — Комсомольский проспект — ул. Краснодарская — ул. Партизана Железняка —  ул. Игарская — ул.Сурикова — ул. Ленина — ул. Диктатуры Пролетариата — пр. Мира — ул. Робеспьера — ул.Копылова — ул.Киренского
 № 8.   Междугородный автовокзал — Северный

Путь следования: ул. Аэровокзальная — ул. Партизана Железняка —  Краснодарская ул. — Комсомольский проспект — ул. 9 Мая (интервал движения в рабочие дни 11-18 мин., в выходные дни 23-27 мин.)

 № 9. Спортзал — КрАЗ
Путь следования: ул. Новгородская — ул. Тельмана — пр. Металлургов — ул. Пограничников (закрыт в связи с низким пассажиропотоком.
 № 9а. Спортзал — пос. Индустриальный
Путь следования: ул. Новгородская — ул. Тельмана — пр. Металлургов — ул. Пограничников — КрАЗ — ул. Кразовская — Переезд (Существовал в 1970-80-х годах, на линию выходил 1 троллейбус в "час пик".)

 № 10. Спортзал — Котельная КрАЗа
Путь следования: ул. Новгородская — ул. Тельмана — пр. Металлургов — ул. Пограничников — Котельная КрАЗа (ТЭЦ-3)
(Существовал в 1970-80-х годах, на линию выходил 1 троллейбус в "час пик".)
 № 10.Северный — КрАЗ
Путь следования: ул.им.9 Мая — пр. Комсомольский — ул. Воронова — 10-й микрорайон — пр. Металлургов — ул. Пограничников

 № 11. музей им.Сурикова — КрАЗ (существовал в 80-х годах)
Путь следования: ул. Сурикова — ул. Маркса (обратно ул. Ленина) — ул. Белинского — ул. Партизана Железняка — пр. Металлургов — ул. Пограничников
 № 11. ЦУМ — КрАЗ (существовал в конце 90-х годов)
Путь следования: ул. Диктатуры Пролетариата — ул. Карла Маркса (обратно ул. Ленина) — ул. Белинского —  ул. Партизана Железняка — пр. Металлургов — ул. Пограничников
 № 11. Междугородный автовокзал — КрАЗ (существовал в 90-х годах)
Путь следования: ул. Аэровокзальная — ул. Партизана Железняка — пр. Металлургов — ул. Пограничников
 № 11. Междугородный автовокзал — 10-й микрорайон — КрАЗ (закрыт 01.01.16г.)
Путь следования: ул. Аэровокзальная — ул. Партизана Железняка — ул. Краснодарская — ул. Воронова — проспект Металлургов — ул. Пограничников (интервал движения 14-23 мин.)

 № 11а. Железнодорожный вокзал — Молодежная
Путь следования: Красная площадь — ул. Маркса (обратно ул. Ленина) — ул. Белинского — ул. Партизана Железняка — пр. Металлургов — ул. Краснодарская — ул. Воронова
 № 11а. Железнодорожный вокзал — 10-й микрорайон — КрАЗ
Путь следования: Красная площадь — ул. Маркса (обратно ул. Ленина) — ул. Белинского — ул. Партизана Железняка — пр. Металлургов — ул. Краснодарская — ул. Воронова — пр. Металлургов — ул.Пограничников
 № 11а. Междугородный автовокзал — 10-й микрорайон — Спортзал (закрыт 01.01.16г.)
Путь следования: ул. Аэровокзальная — ул. Партизана Железняка — ул. Краснодарская — ул. Воронова — проспект Металлургов — ул. Тельмана — ул.Новгородская (интервал движения 18-34 мин)

 № 12. Аэропорт — пл.Котельникова — Спортзал — Аэропорт
Путь следования: ул.Аэровокзальная — ул. Партизана Железняка — Октябрьский мост — Сибирский пер. — ул. Корнетова — ул.Волгоградская — ул.Чайковского — ул. Крайняя — Октябрьский мост — пр. Металлургов — ул. Тельмана — ул. Новгородская — ул. Тельмана — пр. Металлургов — ул. Партизана Железняка — ул. Аэровокзальная
 № 12. КрАЗ — пл.Котельникова
Путь следования: ул.Пограничников — пр. Металлургов — ул. Воронова — ул.Краснодарская — ул. Партизана Железняка — Октябрьский мост — Сибирский пер. — ул. Корнетова — ул.Волгоградская — ул.Чайковского — ул. Крайняя — Октябрьский мост — ул. Партизана Железняка — ул.Краснодарская — ул. Воронова — пр. Металлургов — ул.Пограничников
 № 12. Железнодорожный вокзал — 10-й микрорайон
Путь следования: Красная площадь — ул. Маркса (обратно ул. Ленина) — ул. Белинского — ул. Партизана Железняка — пр. Металлургов — ул. Краснодарская — ул. Воронова
 № 12. Северный — ул. Волгоградская
Путь следования: ул.им.9 Мая — пр. Комсомольский — ул.Краснодарская — ул. Партизана Железняка — Октябрьский мост — Сибирский переулок — ул. Корнетова — ул. Волгоградская — ул. Мичурина — Октябрьский мост — ул. Партизана Железняка — ул. Краснодарская — пр.Комсомольский — ул.им.9 Мая

 № 13. Железнодорожный вокзал — Северо-Западный район
Путь следования: ул.Б.Абалаковых — ул. Робеспьера (обратно ул.Профсоюзов) — ул. Копылова — по.Октябрьский — ул. Высотная — ул.Тотмина

 № 14. Железнодорожный вокзал — Северный
Путь следования: Красная площадь — ул. Маркса (обратно ул. Ленина) — ул. Белинского — ул. Партизана Железняка — пр. Металлургов — ул. Краснодарская — пр. Комсомольский — ул.им.9 Мая

 № 15. Железнодорожный вокзал — Госуниверситет (Сибирский федеральный университет)
Путь следования: Красная площадь — ул. Робеспьера (обратно ул. Профсоюзов) — ул. Республики — ул. Маерчака — пр. Свободный
 № 15. Речной вокзал — Госуниверситет (Сибирский федеральный университет)
Путь следования: ул.П.Коммуны — ул. Ленина (обратно ул. К.Маркса) — ул. Робеспьера (обратно ул. Профсоюзов) — ул. Республики — ул. Маерчака — пр. Свободный
 №15. БСМП — Спортзал
Путь следования: улица Забобонова - улица Крупской —  Высотная улица — проспект Михаила Годенко (обратно следует проспект Михаила Годенко —  Свободный проспект —  Лесопарковая ул. — ул. Забобонова) — ул. Копылова — ул. Профсоюзов — Красная площадь — ул. Карла Маркса (обратно ул. Ленина) — ул. Ефима Белинского — ул. Партизана Железняка — проспект Металлургов — улица Тельмана — Новгородская улица

 № 16. Железнодорожный вокзал — Предмостная площадь
Путь следования: Красная площадь — ул. Маркса (обратно ул. Ленина) — ул. Вейнбаума — Коммунальный мост — Предмостная площадь
 № 16. Железнодорожный вокзал — ХМЗ
Путь следования: Красная площадь — ул. Маркса (обратно ул. Ленина) — ул. Вейнбаума — Коммунальный мост — Предмостная площадь — ул. Матросова

 № 17. Автовокзал «Северный» — ХМЗ
Путь следования: ул. Аэровокзальная — ул. Партизана Железняка — ул. Ленина (обратно ул. Маркса) — ул. Вейнбаума — Коммунальный мост — Предмостная площадь — ул. Матросова

Эпизодические маршруты 
(действовали непродолжительный период в разное время)
 1 Студгородок — Автовокзал «Северный»
Путь следования: Киренского — Копылова — Карла Маркса (обратно ул. Ленина) — Белинского.
 № 5а. Студгородок — ХМЗ
Путь следования: пр. Свободный — ул. Профсоюзов (обратно ул. Робеспьера) — Красная площадь — ул. Маркса (обратно ул. Ленина) — ул. Вейнбаума — Коммунальный мост — Предмостная площадь — ул. Матросова.

 № 6а. Ветлужанка — Красная площадь
Путь следования: ул. Гусарова — ул. Мирошниченко — ул. Гусарова — ул. Высотная — пр. Октябрьский — ул. Копылова — ул. Профсоюзов.

 № 13а. Ветлужанка — Железнодорожный вокзал
Путь следования: ул. Гусарова — ул. Мирошниченко — ул. Гусарова — ул. Высотная — пр. Октябрьский — ул. Копылова — ул. Профсоюзов (обратно ул. Робеспьера) — ул. Братьев Абалаковых

 № 18. Железнодорожный вокзал — ХМЗ
Путь следования: Красная площадь — ул. Маркса (обратно ул. Ленина) — ул. Вейнбаума — Коммунальный мост — Предмостная площадь — ул. Матросова (действовал непродолжительное время в период, когда маршрут № 16 курсировал до Предмостной площади)

 № 19. Ветлужанка — Автовокзал «Северный»
Путь следования: ул. Гусарова — ул. Мирошниченко — ул. Гусарова — ул. Высотная — пр. Свободный — ул. Маерчака — ул. Профсоюзов — Красная площадь — ул. Маркса (обратно ул. Ленина) — ул. Белинского — ул. Партизана Железняка — ул. Аэровокзальная

 № 21. Железнодорожный вокзал — 10-й микрорайон
Путь следования: Красная площадь — ул. Маркса (обратно ул. Ленина) — ул. Белинского — ул. Партизана Железняка — пр. Металлургов — ул. Краснодарская — ул. Воронова

 № 22. Ветлужанка — Студгородок
Путь следования: ул. Гусарова — ул. Мирошниченко — ул. Гусарова — ул. Высотная — пр. Свободный — ул. Киренского

Перспективы развития 
 Строительство троллейбусной линии ХМЗ — ул.им.60 лет Октября — АО «Красфарма», с возможным дальнейшим продлением по ул. Свердловской до парка флоры и фауны «Роев ручей»
 Строительство троллейбусной линии Октябрьский мост — ул. Мичурина — ул. Павлова — ул.им.60 лет Октября — ул. Матросова
 Строительство кольцевой троллейбусной линии между главным корпусом Сибирского федерального университета и студгородком
 Строительство троллейбусной линии по проспекту им. газеты «Красноярский рабочий»
 Строительство троллейбусных линий жилой район «Солнечный» — Бадалыкское кладбище — жилмассив «Северный» (ул. 9 Мая) — жилмассив «Покровский» — ул. Шахтёров — присоединение к ныне существующей сети — жилмассив «Ботанический»

Подвижной состав 
Изначально — МТБ-82Д, позже — ЗиУ-5, ЗиУ-682, ЗиУ-683, ЗиУ-620520, а также в 80-е годы 4 троллейбуса ЗиУ-682С (зимний вариант с двойными стёклами №№ 1113, 2036, 2037, 2064) и ЗиУ-682В10 (2 троллейбуса: № 1121, №2080) 

В настоящее время:

 ВМЗ-5298.01 «Авангард» 55 шт. (№ 2020 — 2074);
 ПКТС-6281.00 «Адмирал» 20 шт. (№ 2201 — 2220);
 ПКТС-6281.01 «Адмирал» 12 шт. (№ 2221 — 2232);
 БКМ-321 20 шт. (№ 1075-1094);
 ЗиУ-682Г-016 7 шт. (№ 1062 — 1065, 1067, 1072 — 1074, 2010 2014 и 2015);
 ЗиУ-682 КВР Красноярск 17 шт. (№ 1018, 1030, 1031, 1033, 1039, 1140, 2003 — 2005, 2007, 2008, 2018, 2094, 2104, 2108, 2117, 2119, 2122, 2126, 2127 и 2150);
 ЗиУ-682 КР Иваново 6 шт. (№1053, 2096, 2105, 2130, 2131 и 2133);
 ТролЗа-5265.02 «Мегаполис» 1 шт. (№ 2019);
 ТролЗа-5265.00 «Мегаполис» 2 шт. (№ М001 и М002);
 АКСМ-101 1 шт. учебный (№ 1058);
 БТЗ-5276-04 1 шт. (№2111);
 СТ-682Г 1 шт. (№1128);

ИТОГО: 146 шт.

Примечания

Литература 
 Трамвайно-троллейбусное предприятие // Красноярский край : XX век. — Красноярск : Буква, 2001.

Ссылки 
 Про красноярский троллейбус на форуме nashtransport.ru
 Сайт Горэлектротранса
 Красноярск // Городской электротранспорт.
 Троллейбусные маршруты Красноярска на портале www.24tr.ru

Транспорт Красноярска
Троллейбусные системы России
Здания и сооружения, построенные в 1959 году в России
Транспортные здания и сооружения, построенные в 1959 году
1959 год в Красноярском крае